В Военно-воздушных силах СССР существовало два 20-х истребительных авиационных полка:
 20-й истребительный авиационный полк (17-й смешанной авиационной дивизии)
 20-й истребительный авиационный полк (61-й авиационной дивизии)

Ещё один 20-й иап существовал в составе ВВС Северного флота

 20-й истребительный авиационный полк ВВС ВМФ

История переименований 
 20-й истребительный авиационный полк (17-й смешанной авиационной дивизии), 14.04.1944 года преобразован в 139-й гвардейский истребительный авиационный полк
 20-й истребительный авиационный полк (61-й авиационной дивизии), 18.01.1942 г. преобразован в 744-й истребительный авиационный полк, а 01.05.1943 года переименован в 86-й гвардейский истребительный авиационный полк